Lasse Nielsen, regista danese;
 Lasse Nielsen (1987-), calciatore danese;
 Lasse Nielsen (1988-), calciatore danese.